Skagen kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Skagens Odde, halvö, Region Nordjylland, 
 Skagen, ort, Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune,

Finland 

 Skagen, Iniö, Egentliga Finland,

Island 

 Skagi (halvö i Island), Norðurland vestra,

Nederländerna 

 Schagen (ort), Noord-Holland, Gemeente Schagen,

Sverige 
 Skagens församling, tidigare församling i Karlsborgs kommun

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar